Мёккель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Мёккель, Макс (1869—1937) — немецкий скрипичный мастер.
 Мёккель, Освальд (1843—1912) — немецкий скрипичный мастер.
 Мёккель, Отто (1873—1937) — немецкий скрипичный мастер и инструментовед.
 Мёккель, Пауль Отто (1890—1926) — немецкий пианист.

См. также 
 Меккель